Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Suzhou 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Hsieh Su-wei che ha battuto in finale Duan Yingying 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Hsieh Su-wei (Campionessa)
  Peng Shuai (semifinali)
  Donna Vekić (semifinali)
  Zhang Shuai (quarti di finale)

 Zheng Saisai (secondo turno)
 Duan Yingying (finale)
 Caroline Garcia (quarti di finale)
 Çağla Büyükakçay (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

ITF Women's Circuit Suzhou 2012